Loddiges kan som auktorsförkortning betyda:

 Conrad Loddiges (Lodd.)
 George Loddiges (G.Lodd.)
 William Loddiges (W.Lodd.)

Robotskapade auktorsförkortningar